Rodeo — дебютный студийный альбом американского рэпера Трэвиса Скотта, вышедший 4 сентября 2015 года.

История 
Rodeo дебютировал на позиции № 3 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 85,000 эквивалентных альбомных единиц, из которых 70,000 были истинные альбомные продажи. Диск дебютировал на позиции № 1 в хип-хоп чарте Billboard Top Rap Albums. К ноябрю 2015 тираж Rodeo составил 110,000 копий в США.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Сайт Metacritic дал рейтинг в 64 баллов на основе 15 рецензий.

В мае 2017 года стало известно, что альбом был продан тиражом в 1.000.000 копий и стал платиновым.

Итоговые списки

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Фарреллом Уильямсом
Альбомы Grand Hustle Records
Дебютные альбомы 2015 года
Альбомы Трэвиса Скотта
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные WondaGurl
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом